El Torneig de Sydney 2014, també anomenat Apia International Sydney 2014, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 47a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de gener del 2014 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

La tennista búlgara Tsvetana Pironkova va guanyar el primer títol individual de la seva carrera guanyant tres tennistes del Top 10 pel camí. La parella formada pel canadenc Daniel Nestor i el serbi Nenad Zimonjić va guanyar el primer títol des de 2012, i també era el segon títol a Sydney.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014